Omonoia – organizzazione in difesa dei diritti della minoranza greca d'Albania
 Omonoia – stazione delle linee 1 e 2 della metropolitana di Atene
 Omonoia – quartiere di Atene
 Piazza Omonoia – piazza ubicata nell'omonimo quartiere di Atene.